M.B.Aguirre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maria Begoña Aguirre-Hudson
 Maria Begoña Aguirre